Die Saison 2013/14 war die 24. Spielzeit der Frauen-Bundesliga. Die Saison begann am 7. September 2013 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Juni 2014.

Vorjahresmeister VfL Wolfsburg konnte mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen den bis dahin ungeschlagenen 1. FFC Frankfurt seinen Titel verteidigen. Beide Teams qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League 2014/15.

Abschlusstabelle 
Am letzten Spieltag der Saison kam es in Wolfsburg zum „Endspiel“ um die deutsche Meisterschaft, als Titelverteidiger VfL Wolfsburg den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer 1. FFC Frankfurt empfing. Für Frankfurt, das vor dem Spieltag einen Punkt Vorsprung vor Wolfsburg hatte, hätte ein Unentschieden gereicht, um nach ihrem Pokal-Sieg auch Deutscher Meister zu werden, während Wolfsburg einen Sieg brauchte, um nach der Champions-League-Titelverteidigung auch die deutsche Meisterschaft zu verteidigen. Vor der neuen Bundesliga-Rekordkulisse von 12.464 Zuschauern gewann Wolfsburg mit 2:1; den Siegtreffer erzielte Alexandra Popp in der 89. Spielminute, nachdem Frankfurt in der 82. Minute die Wolfsburger Führung aus der 16. Spielminute egalisiert hatte. Mit diesem Sieg gelangte der VfL Wolfsburg zum ersten Mal in dieser Saison auf Tabellenplatz 1 und wurde zum zweiten Mal nach 2013 Deutscher Meister.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Zeile.

Statistik 

Mit 520 Toren fielen 69 Tore mehr als in der Vorsaison. Célia Šašić sicherte sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone.

Torschützenliste

Zuschauer 

Zu den 132 Spielen der Bundesligasaison kamen 156.458 Zuschauer, was einer Steigerung von 38.940 entspricht. Der Zuschauerschnitt stieg von 890 auf 1.185, was einer Steigerung von 33 Prozent entspricht und einen neuen Rekordwert darstellt. Der VfL Wolfsburg wies mit 2.933 Zuschauern den höchsten Schnitt auf, während der VfL Sindelfingen die wenigsten Zuschauer begrüßen konnte. Sindelfingen musste mit einem Minus von 25 Prozent auch den größten Zuschauerrückgang melden. Den größten Zuschauerzuwachs konnte der FC Bayern München verzeichnen, der knapp zweieinhalbmal so viele Zuschauer wie im Vorjahr begrüßen konnte.

Das bestbesuchte Spiel war die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Frankfurt, welches von 12.464 Zuschauern gesehen wurde. Erstmals gab es in der Bundesliga ein Spiel mit fünfstelliger Zuschauerzahl. Dafür wollten lediglich 104 Zuschauer das Spiel zwischen dem VfL Sindelfingen und dem FF USV Jena sehen.

Die Meistermannschaft

Spielstätten

Schiedsrichterinnen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Bundesliga 2013/14 bei kicker.de

2013/14
Bundesliga 2013/14 (Frauen)